Фенвик, Феник, Фенуик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фенвик, Ирен (1887—1936) — американская актриса театра и немого кино.
 Феник, Терри (род. 1959) — английский футболист, защитник. Ныне главный тренер бельгийского клуба «Визе». См. также 
 Дерево Фенвика — разновидность структур данных, позволяющих быстро изменять значения в массиве и находить некоторые функции от элементов массива.

 Примечания